Il singolare del torneo di tennis Challenger Lugano 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Tabara che ha battuto in finale Ronald Agénor 6-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ville Liukko (secondo turno)
 Ronald Agénor (finale)
 Marco Meneschincheri (quarti di finale)
 Cristiano Caratti (primo turno)

 George Bastl (semifinali)
 Michal Tabara (Campione)
 Paulo Taicher (primo turno)
 Álex Calatrava (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 1999